, un album de 2001 du groupe Aurora
 Bigger Than Us, une chanson de 2019 de Michael Rice
 Bigger Than Us, une chanson de 2011 du groupe White Lies
 , une chanson de Miley Cyrus sur l'album Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus
 , une chanson de Josh Groban sur l'album Bridges
 , un film documentaire de 2021 réalisé par Flore Vasseur